Коктебель — селище міського типу в Криму, курорт
 Коктебель (кінокомпанія) — російська кінокомпанія
 Коктебель (фільм) — російський фільм Олексія Попогребського та Бориса Хлєбнікова 2003 року